El topónimo Gainesville puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Gainesville, un pueblo en el estado de Alabama.
 Gainesville, una ciudad en el estado de Florida.
 Gainesville, un pueblo en el estado de Georgia.
 Gainesville, una ciudad en el estado de Misuri.
 Gainesville, un pueblo en el estado de Nueva York.
 Gainesville, una villa en el estado anterior. 
 Gainesville, una ciudad en el estado de Texas.
 Gainesville, un lugar designado por el censo en el estado de Virginia.